Payback (englisch für: „Rückzahlung“; „Heimzahlung“; „Vergeltung“) steht für:
 Payback (1991), US-amerikanischer Spielfilm von Russell Solberg (1991)
 Payback – Zahltag, US-amerikanischer Spielfilm von Brian Helgeland (1999)
 Payback (2007), kanadischer Spielfilm von Eric Norris (2007)
 Payback (2021), US-amerikanischer Spielfilm von Joseph Mensch (2021)
 Payback, Buch Frank Schirrmachers aus dem Jahr 2009, siehe Frank Schirrmacher#Schriften
 Payback (Bonusprogramm), ein Kundenkartensystem der Loyalty Partner GmbH München
 Operation Payback, eine Hacker-Operation seit September 2010
 WWE Payback, seit 2013 jährlich ausgetragene Wrestling-Veranstaltung der WWE